Isole Åland – arcipelago del Mar Baltico
 Aland (Altmark) – comune della Germania
 Aland (India) – città dell'India
 Kurt Aland – teologo tedesco